Chani (jakutisch und russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Chani (Fluss), Nebenfluss der Oljokma
 Chani (Ort), Siedlung städtischen Typs in der Republik Jakutien (Russland)

Chani ist der Familienname folgender Personen:
 Hassan Chani (* 1988), bahrainischer Langstreckenläufer

Chani ist:
 eine Figur in den Romanen der Reihe Dune (Der Wüstenplanet) von Frank Herbert und deren Verfilmungen, siehe Figuren der Dune-Zyklen#Chani
Siehe auch:
 Chañi